Acanthopharyngoides är ett släkte av rundmaskar. Acanthopharyngoides ingår i familjen Desmodoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Acanthopharyngoides